Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 762 dans le monde.

 Route européenne 762 traversant l’Albanie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine
 Route nationale 762 en France